Vollertsen ist der Familienname von:

 Carl Friedrich Vollertsen (1792–1850), Gutsbesitzer, Mitglied der Schleswig-Holsteinischen Landesversammlung
 Christoph Ludwig Vollertsen (1754–1841), schleswigscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
Frank Vollertsen (* 1958), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Norbert Vollertsen (* 1958), deutscher Arzt und Aktivist